Le Mouvement pour le changement démocratique – Ncube (en anglais : , MDC–N) est un parti politique du Zimbabwe, fondé en 2005 après une scission du Mouvement pour le changement démocratique. Le MDC–N est dirigé par Welshman Ncube.

Notes

Lien externe 

Parti politique au Zimbabwe
Parti politique fondé en 2005
Parti politique social-démocrate en Afrique
Panafricanisme